Амирха́нов — фамилия тюркского происхождения. Известные носители:
 Амирханов, Алихан Хусейнович — депутат ГД РФ третьего созыва.
 Амирханов, Амиран Георгиевич (род. 1986) — российский и армянский баскетболист.
 
 Амирханов, Леонид Ильясович (род. 1947) — военный историк, директор издательства «Остров».
 Амирханов, Максат Айдарханулы (род. 1992) — казахстанский футболист.
 Амирханов, Мухамметфатых Зарифович (Фатих Амирхан; 1886—1926) — татарский писатель и публицист.
 Амирханов, Роман Владимирович (род. 1989) — российский футболист.
 Амирханов, Хабибулла Ибрагимович (1907—1986) — советский физик, член-корреспондент АН СССР.
 Амирханов, Хизри Амирханович (род. 1949) — советский и российский археолог, член-корреспондент РАН; отец Шахри Амирхановой.

Амирха́нова:
 Амирханова, Галиябану Мусарафовна (1929—2014) — советская башкирская театральная актриса, заслуженная артистка Башкирской АССР.
 Амирханова, Шахри Хизриевна (род. 1978) — медиаперсона, журналист, дизайнер; дочь Хизри Амирханова.